Голяма награда на Португалия 1960 е 3-то за Голямата награда на Португалия и осми кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 14 август 1960 година на пистата Боависта, Порто в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия
Спорт в Порто